Села:
 Веприк — Київська область, Фастівський район
 Веприк — Полтавська область, Гадяцький район
 Веприк — Чернігівська область, Ніжинський район, колишній (до 2020 року) Бобровицький район
 Веприк — Чернігівська область, Ічнянський район

Річка:
 Веприк — річка в Київській області, права притока Ірпеня
 Веприк — річка в Полтавській області, ліва притока Псла